Gambrinus liga 2010–11 var den 18. udgave af det tjekkiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 16. juli 2010 til 28 maj, 2011.

Tabel

Målscorer 
Kilde: iDNES.cz 

Fodbold i Tjekkiet
Fodboldsæson 2010-11